USS Nashville peut faire référence à trois navires de la Marine des États-Unis :
l', canonnière en service 1897 à 1918 ;
l', croiseur léger de classe Brooklyn en service de 1938 à 1946, vendu au Chili en 1951 et démantelé en 1985 ;
l', Landing Platform Dock de classe Austin en service de 1970 à 2009.

Voir aussi

Nom de bateau de l'United States Navy